labirynt – rodzaj budowli
 labirynt – narząd błędnikowy, dodatkowy narząd oddechowy niektórych ryb
 labirynt – część przewodu gruczołu wargowego niektórych stawonogów
 Labirynt – galeria sztuki współczesnej w Lublinie
 Labirynt – grupa skał w rezerwacie przyrody Zimny Dół na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Labirynt – skała w Dolinie Brzoskwinki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
 Filmy
 Labirynt – film animowany Jana Lenicy z 1962 roku
 Labirynt – film w reżyserii Andrzeja Stefana Kałuszki z 1985 roku
 Labirynt – film fantasy w reżyserii Jima Hensona, zrealizowany w 1986
 Labirynt – amerykański thriller z 2013 roku w reżyserii Denisa Villeneuve'a

Zobacz też

Przypisy